Пчелинцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Пчелинцев, Алексей Алексеевич (род. 1991) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Пчелинцев, Валерий Витальевич (род. 1976) — российский футболист.
 
 Пчелинцев, Денис Юрьевич (род. 1979) — российский футболист.
 Пчелинцев, Евгений Сергеевич (род. 1976) — российский футболист.
 Пчелинцев, Олег Сергеевич (1936—2006) — российский экономист.
 Пчелинцев, Николай Семёнович (1890—1907) — российский революционер.

 Пчелинцева, Аделаида Владимировна (род. 1999) — казахстанская пловчиха.
 Пчелинцева, Арина Павловна (род. 1984) — российская самбистка и дзюдоистка.